Ма́ріуш Левандо́вський (,  18 травня 1979, Легниця, Нижньосілезьке воєводство) — колишній польський професійний футболіст, захисник. Виступав за польські клуби «Заглембє» та «Дискоболія», а також українські «Шахтар» (Донецьк) та ПФК «Севастополь». Крім того виступав за національну збірну Польщі, у складі якої був учасником чемпіонату світу (2006) та Європи (2008).

Клубна кар'єра 

Був гравцем «Шахтаря» впродовж 9 років з липня 2001 до липня 2010 року, до того виступав за польські футбольні клуби «Заглембє» (1996—1999 роки) та «Дискоболія» (2000—2001 роки).

У липні 2010 року підписав трирічний контракт з ПФК «Севастополь», в якому і виступав до кінця 2013 року, після чого завершив ігрову кар'єру.

Виступи за збірну 
У складі збірної Польщі дебютував у 2002 році і провів 57 ігор, забивши три голи. Найважливіщим голом за збірну став гол забитий у ворота збірної Португалії з футболу 8 вересня 2007 року в рамках кваліфікації до Чемпіонату Європи з футболу 2008 року (Лісабон, стадіон «Луж», 2-2).

Виступав також за молодіжну збірну Польщі, де зіграв 64 матчі і забив 6 голів.

Статистика виступів

Клубна

Титули і досягнення 
 Володар Кубка УЄФА 2008/2009.
 Чемпіон України 2002, 2005, 2006, 2008
 Срібний призер чемпіонатів України 2002/2003, 2003/2004, 2006/2007
 Володар Кубка України 2002, 2004, 2008
 Фіналіст Кубка України 2003 року.

Примітки

Посилання 

 Реєстр матчів гравця на офіційному сайті ФФУ 
 Профіль гравця на офіційному сайті ФК «Шахтар» 
 

Польські футболісти
Гравці чемпіонату Європи з футболу 2008
Футболісти «Заглембє» (Любін)
Футболісти «Дискоболії»
Футболісти «Шахтаря» (Донецьк)
Футболісти «Севастополя»
Польські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Україні
Заслужені майстри спорту України
Уродженці Легниці